Jméno a příjmení Otakar Frankenberger nosí více osobností:

 Otakar Frankenberger (1852–1915) – český lékař a pedagog
 Otakar Frankenberger (1881) (1881–1941) – český právník a vojenský historik
 Otakar Frankenberger (1911) (1911–1998) – český vojenský historik